Тораль-де-лос-Гусманес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 603 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона